Békéscsaba beschreibt:

 die ungarische Stadt, siehe Békéscsaba
 die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Békéscsaba
 den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Békéscsaba